«Меркурий в опасности» или «Восход Меркурия» () — американский фильм-драма, боевик и триллер 1998 года режиссёра Харолда Беккера, снятый по роману  Райана Дугласа Пирсона с Брюсом Уиллисом и Алеком Болдуином в главных ролях.

Сюжет 

Сотрудник ФБР Арт Джеффрис защищает от агентов АНБ Саймона, девятилетнего мальчика, страдающего аутизмом, так как тот нечаянно вскрыл секретный правительственный код «Меркурий», не поддающийся дешифровке. Саймон может читать код так же легко, как другие дети читают книги.

Эти способности ставят под угрозу сам смысл существования новейшей разработки стоимостью миллиард долларов, особенно, если враги Соединённых Штатов узнают о необыкновенном мальчике и захватят его. Глава Программы Ник Кудроу приказывает устранить «угрозу безопасности страны», в результате чего от рук посланного им убийцы погибают родители Саймона, а последний прячется. Расследовать это дело доверили Джеффрису, который потом берётся охранять мальчика. Преследуемые кровавыми убийцами, Саймон и Джеффрис понимают, что никому доверять нельзя.

В ролях 
 Брюс Уиллис — Арт Джеффрис
 Алек Болдуин — Ник Кудроу
 Мико Хьюз — Саймон Линч
 Чи Макбрайд — Томми Джордан
 Ким Диккенс — Стэйси
 Кевин Конуэй — Ломакс
 Джон Линч — Мартин Линч
 Линдси Гинтер — Питер Баррелл, убийца
 Петер Стормаре — Шэй, убийца

Производство 
Фильм снимался преимущественно в Гайд-парке в Чикаго, штат Иллинойс, а также съёмки проходили в Стерджисе, Южная Дакота, в Вашингтоне, округ Колумбия и в Universal Studios в Калифорнии.

Чтобы помочь Мико Хьюзу лучше войти в роль, он был в тесном контакте с множеством детей, страдающих аутизмом, и с ним рядом находился детский психиатр Беннет Левенталь, заведующий кафедрой детской психиатрии Чикагского университета. Левенталь, будучи крупным специалистом по аутизму, после премьеры заявил, что даже он поверил в игру Хьюза.

Критика 
За исполнение роли в этом фильме (наравне с «Армагеддоном» и «Осадой») Брюс Уиллис получил награду «Золотая малина» в номинации «худшему актёру». Мико Хьюз, тем не менее, победил в категории «Лучшее исполнение в художественном фильме — ведущему молодому актёру», заслужив за этот фильм премию Молодой актёр 1999 года, исполнив роль Саймона.

Кинокритик Роджер Эберт дал этому фильму 2 из 4 звёзд, написав: «Меркурий в опасности — о самой сложной криптографической системе, известной человеку, и о персонажах значительно более неумных, чем кто-либо сидящий в аудитории. Находясь во тьме, наши разумы лениво играют с сюжетом, и мы выясняем, что надо делать, как надо делать и почему это надо делать, в то время как герои на экране беспомощно напрягаются в соответствии с требованиями формулы.» На Rotten Tomatoes картина получила рейтинг одобрения в 17 % на основе 35 обзоров.

Бюджет картины составил 60 млн долларов, она вышла в прокат 3 апреля 1998 в США и 15 мая в Норвегии. Фильм собрал 10 104 715 долларов США в первую неделю показов в 2386 кинотеатрах. Общие его сборы составили 32 935 289 долларов в США и 60 172 000 долларов в остальном мире, суммарно собрав 93 107 289 долларов США.

Литература 
 Ryne Douglas Pearson: Der rote Schaukelstuhl, Lübbe 1998, ISBN 3-404-12776-5
 Annette Kilzer (Herausgeberin), Bruce Willis, Dieter Bertz Verlag, Berlin 2000, ISBN 3-929470-70-5, S. 237—239, 292

Примечания

Ссылки и источники 
 Dirk Jasper Filmlexikon — Das Mercury Puzzle. Обзор фильма.  

Экранизации романов США
Фильмы Харолда Беккера
Фильмы Imagine Entertainment
Фильмы-боевики США
Детективные фильмы США
Фильмы-драмы США
Фильмы-триллеры США
Аутизм в кино
Фильмы США 1998 года
Фильмы по сценариям Марка Розенталя
Фильмы по сценариям Лоуренса Коннера
Фильмы-технотриллеры